Världsmästerskapet i bandy för herrar 1971 var det sjunde världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades i Sverige 3-14 mars 1971. Sovjetunionen vann turneringen före Sverige och Finland.

Resultat

Tabell

Matcher

Externa länkar

Bandysidan - Världsmästerskapet 1971
Bandytipset kalenderbiteri - Världsmästerskapet 1971

Sport i Sverige 1971
Internationella bandytävlingar i Sverige
Bandysäsongen 1970/1971
Internationella sportevenemang i Göteborg
1971
Sportevenemang i Skövde
Sportevenemang i Motala
Sportevenemang i Lidköping
Sportevenemang i Vänersborg
Sportevenemang i Örebro
Sportevenemang i Uppsala
Sportevenemang i Katrineholm
Sport i Oxelösund
Internationella sportevenemang i Stockholm
Sportevenemang i Eskilstuna
Stockholm under 1970-talet
Göteborg under 1970-talet